Cori Gauff e Caty McNally erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Greet Minnen e Alison Van Uytvanck hanno sconfitto Erin Routliffe e Kimberley Zimmermann con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)
  Sania Mirza /  Zhang Shuai (quarti di finale)

 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (semifinale)
 Lidzija Marozava /  Andreea Mitu (primo turno)

Wildcard 

  Mandy Minella /  Ljudmila Samsonova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021